Зыбь:

 Зыбь — зыбкое место или топи болот и водоёмов; не видимое, обманчивое состояние какой-либо поверхности с отдельными опасными участками территорий с мнимо- или иллюзорно устойчивой поверхностью;
 «Зыбь» — советский малый ракетный корабль проекта 1234.1.
 «Зыбь» — советская ракета-носитель, конверсия из БРПЛ Р-27.